Lochmatt ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Lochmatt, Dorf der deutschen Gemeinde Herrischried
 Lochmatt, Weiler der Gemeinde Oberhünigen im Schweizer Kanton Bern
 Lochmatt (Obere und Untere), Weiler der deutschen Gemeinde Münstertal/Schwarzwald  

Siehe auch:
 Lochmattbächli
 Lochmatte
 Lochmatten
 Lochmatter